Пејсмејкер () може да се односи на даваоца брзине (или темпа — оног ко одржава темпо). 

 Код трка овај појам се односи на коња водича, који својом брзином подстиче остале да га стигну. 
 Овај појам такође је везан и за медицину (кардиологију) и представља апарат који помаже миоркаду да нормално функционише. Углавном се уграђује код оболелих од теже срчане аритмије.

Трке
Кардиологија